Главни градови су подебљани.

Европска унија